

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Sanq“ beginnt.

Sanq 



Sanqu 
 Sanquinius Maximus, Quintus, römischer Suffektkonsul 32
 Sanquirico, Alessandro (1777–1849), italienischer Szenograf und Bühnenmaler